Madiar Sandybaïevitch Ibraïbekov - en russe :  et en anglais :  ou  - (né le  à Moscou en Russie) est un joueur professionnel de hockey sur glace kazakh. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Iounost Karaganda, il débute en 2011 dans le championnat du Kazakhstan avec le Barys Astana, il continue ensuite avec les équipes juniors de ceux-ci. Il est sélectionné au premier tour, en dix-septième position lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2012 par le Barys Astana qui le protège dans le but de conserver ses droits. En 2014-2015, il fait ses débuts dans la KHL.

International 
Il représente le Kazakhstan au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012 || Barys Astana 2 || Kazakhstan || 54|| 0|| 4|| 4|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Sniejnye Barsy Astana || MHL || 51|| 0|| 2|| 2|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Sniejnye Barsy Astana || MHL || 56|| 3|| 7|| 10|| 52|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2014-2015 || Nomad Astana || Kazakhstan || 15||0 ||3 || 3||18 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Barys Astana || KHL ||14 ||0 || 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Sniejnye Barsy Astana || MHL || 19|| 0||4 ||4 || 16|| 5||1 || 3||4 || 24
|-
| 2015-2016 || Nomad Astana || Kazakhstan ||4 ||0 || 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Sniejnye Barsy Astana || MHL || 44|| 6|| 13|| 19|| 52|| 8|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 2015-2016|| Sniejnye Barsy Astana|| Coupe du monde junior des clubs || 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Barys Astana || KHL ||10 ||0 || 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Nomad Astana || Kazakhstan || 7|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Nomad Astana || Kazakhstan || 48|| 4|| 13|| 17|| 61|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2017-2018 || Nomad Astana || Coupe du Kazakhstan || 4|| 0|| 2|| 2|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Nomad Astana || Coupe continentale || 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Barys Astana || KHL ||1 ||0 || 0|| 0|| 1|| 1|| 0|| 0|| 0|| 3
|-
| 2018-2019 || Nomad Astana || Kazakhstan || 36|| 0|| 6|| 6|| 32|| 11|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2018-2019 || HK Arystan Temirtaw || Kazakhstan || 11|| 0|| 2|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Nomad Nour-Soultan || VHL ||51 ||1 || 8|| 9|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Nomad Nour-Soultan || Kazakhstan || 48 || 9|| 19|| 28|| 49|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2021-2022 || Saryarka Karaganda || Kazakhstan || 40|| 1|| 1|| 2|| 10|| 12|| 0|| 1|| 1|| 32
|-
| 2022-2023 || Saryarka Karaganda || Kazakhstan ||  || || || || ||

Références 

Naissance en septembre 1995
Naissance à Moscou
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Choix de repêchage du Barys Astana
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Barys Astana
Joueur du Saryarka Karaganda